Alcorta ist der Familienname folgender Personen:

 
 Guillermo Alcorta (* 1989), spanischer Tennisspieler
 Ignacio Alcorta (* 1937), spanischer Ruderer
 José Figueroa Alcorta (1860–1931), argentinischer Staatspräsident

Ort:
 Alcorta (Argentinien)
Siehe auch:
 Alcorta Rocks